Када́вр (от ) — устаревшее либо малоупотребимое профессиональное обозначение трупа. В славянской мифологии кадавром также называют оживших мертвецов или, реже, — ожившие неодушевленные предметы, статуи, бюсты, идолы, портреты, чучела и так далее.

Названия 
 «Кадавр» — американский фильм ужасов 2018 года.
 Cadaver — приключенческая видеоигра 1990 года.
 Kadavar — немецкая рок-группа.
 Cadaver — норвежская рок-группа.
 «Кадавр» — альбом Сони Грезе.
 Кадавр — моб в Minecraft.

См. также 
 Кадаверная кровь
 Труп